
Termin -{CL2}- ima više značenja.
 -{LPHN2}-, ćelijski receptor
 Hlor, gas (-{Cl}-2)